Church Hill, qui signifie « la colline de l'église » en anglais, est un nom de lieu notamment porté par :
 Church Hill (Maryland) ;
 Church Hill (Tennessee) ;
  à Richmond (Virginie).